El término Novomijáilovskoye () puede referirse a:

Novomijáilovskoye (Gulkévichi, Krasnodar), localidad del raión de Gulkévichi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novomijáilovskoye (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novomijáilovskoye (Ruza, Moscú), localidad del raión de Ruza del óblast de Moscú, en Rusia.
Novomijáilovskoye (Shajovskaya, Moscú), localidad del raión de Shajovskaya del óblast de Moscú, en Rusia.
Novomijáilovskoye (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.